Il doppio del BGL Luxembourg Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.
Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Stephanie Vogt e Yanina Wickmayer hanno sconfitto in finale Kristina Barrois e Laura Thorpe per 7-62, 6-4.

Teste di serie

  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (semifinale)
  Kristina Mladenovic /  Katarzyna Piter (quarti di finale)
 
  Lourdes Domínguez Lino /  Monica Niculescu (primo turno)
  Darija Jurak /  Renata Voráčová (primo turno)

Wildcard
  Mandy Minella /  Stefanie Vögele  (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BGL Luxembourg Open 2013
WTA Tour 2013